Dancé (Loire)
 Dancé (Orne)

Zie ook 
 Dance, een muziekgenre